Etiopija
 Afdera (jezero)
 Afdera (woreda)